Коммунистическая партия Боливии (КПБ; , CPB) — политическая партия в Боливии, которая придерживается марксистско-ленинской идеологии.

Предыстория создания 
Образование первых социалистических кружков в Боливии началось с 1912 года. После Октябрьской революции в России в социалистической среде стали появляться коммунистические группы (одной из первых стала группа «Коммунистическая молодёжь», созданная в 1920). В 1926—1927 годах вышло 52 номера первой коммунистической газеты «Красное знамя» (Bandera Roja), распространявшейся и весьма влиятельной среди членов рабочих профсоюзов. Газета была обвинена в подготовке коммунистического заговора по свержению правительства и закрыта. 

Затем попытки основать в Боливии компартию предпринимали Хосе Агирре Гайнсборг, в итоге ставший учредителем троцкистской Революционной рабочей партии, и Хосе Антонио Арсе, создавший Левую революционную партию. В ходе наступления периода реакции в годы Чакской войны эти и другие коммунисты подверглись репрессиям.

После образования в 1940 году Левой революционной партии (, ПИР) в ней существовало интернационалистическое движение, на базе которого и оформилась Коммунистическая партия Боливии. На начальных этапах оно активно боролось с троцкистским направлением в коммунистическом движении (довольно сильным в Боливии), как в рамках ПИР, так и в рабочем движении.

История 
КПБ была образована 17 января 1950 года группами коммунистов, вышедших из Левой революционной партии. Основатели КПБ: Серхио Альмарас Пас, Хосе Перейра, Виктор Уго Либера, Марио Монхе Молина, Рамиро Отеро Лугонес, Луис Бальон Санхинес, Хорхе Бальон Санхинес, Хорхе Овандо Санс, Нестор Табоада и др. Сразу после создания КПБ была запрещена правительством Мамерто Урриолагоитиа и до 1952 года действовала в подполье. Ситуацию осложняла тяжёлая внутренняя борьба между лидерами компартии.

Компартия принимала участие в народном восстании 9 апреля 1952 года, в результате которого к власти пришло Националистическое революционное движение (НРД; ), а президентом стал его представитель Виктор Пас Эстенсоро. КПБ поддержала ряд прогрессивных мер, предпринятых новым правительством, в частности, национализацию оловянных рудников, аграрную реформу, реформу образования и введение всеобщего избирательного права. Эти действия значительно укрепили позиции коммунистов, хотя они и не играли ведущей роли в революционном процессе.

Коммунисты упрочили своё положение в созданном в 1952 Боливийском рабочем центре (COB), особенно среди горняков, фабричных и заводских рабочих, преподавателей и студентов университетов; однако главное влияние в нём сохраняли троцкисты из Революционной рабочей партии и левые националисты из Националистического революционного движения. Большое значение партия придавала разработке положений о необходимости углубления демократических преобразований в Боливии.

С 1951 по 1954 год КПБ провела несколько национальных конференций. Наибольшее значение для выработки политической линии партии и её организационного укрепления имела состоявшаяся в июне 1954 года VI конференция КПБ. В 1955 году из партии был исключён её идеолог Серхио Альмарас.

Во второй половине 50-х годов Компартия стала активно проводить линию за формирование в стране демократического национально-освободительного фронта, что было отражено в решениях I съезда КПБ, состоявшегося в Ла-Пасе в апреле 1959 года. Съезд выдвинул в качестве главной задачи доведение до конца антиимпериалистических и антифеодальных революционных преобразований, создание демократического правительства национального освобождения при руководящей роли в нём рабочего класса.

В этот период укрепились позиции коммунистов в профсоюзном движении, особенно в шахтёрских, заводских, железнодорожных и строительных синдикатах; КПБ имела определенное влияние и в главном профсоюзе страны, Боливийском рабочем центре (COB), выступая за единство его рядов и проведение им независимой классовой политики.

II съезд Компартии Боливии (март-апрель 1964) принял «Программную декларацию и платформу ближайших политических требований КПБ», подчеркнув, что осуществление задач народной антиимпериалистической революции остаётся целью боливийского народа.

Компартия выступила против государственного переворота Рене Баррьентоса в ноябре 1964 года. В стране начались репрессии против комдвижения, были объявлены вне закона деятельности профсоюзов и прогрессивных организации. 

В апреле 1965 года от Компартии под влиянием советско-китайского разрыве откололось промаоистское крыло во главе с Раулем Руисом Гонсалесом, поначалу пытавшееся придерживаться нейтральной позиции в споре КПСС и КПК. Оно создало Коммунистическую партию Боливии (марксистско-ленинскую), которую возглавил шахтёрский профсоюзный вожак Федерико Эскобар Сапата, однако вскоре тот умер в больнице при странных обстоятельствах, и его сменил Оскар Самора. 

В 1966 году КПБ поддержала на этапе подготовки партизанскую войну, начатую группой под руководством Че Гевары в Боливии, в районе Ньянкауасу. Однако позднее, после встречи лидера Компартии Марио Монхе с командиром повстанцев, на которой им не удалось достичь согласия по вопросу о руководстве герильей, Компартия прекратила материально-техническую помощь возглавляемой Че Армии национального освобождения. В итоге, хотя у Гевары были отдельные бойцы как из маоистской, так и из просоветской компартий (погибшие Мойсес Гевара и Инти Передо) соответственно, их руководители не оказали партизанам обещанной помощи, за что их резко раскритиковал Фидель Кастро.

Позднее Монхе был вынужден эмигрировать в СССР, а пост генерального секретаря КПБ с конца 60-х до середины 80-х годов занимал Х. Колле Куэто. Несмотря на большую работу по сохранению внутрипартийного единства, неоднозначность в оценках перспектив партизанского движения привели к размежеванию позиций внутри партии, осложнили внутрипартийную работу.

В апреле 1967 года КПБ была запрещена, и только после прихода к власти левонационалистически настроенных военных (сентябрь 1969) получила возможность действовать открыто, несмотря на то, что закон о её запрете оставался в силе.

Партия поддержала прогрессивные, по её мнению, мероприятия правительств генерала А. Овандо Кандия (1969—1970) и генерала Х. Торреса (1970—1971), в то время как поддерживаемые олигархией и ориентированные на США правительства Р. Баррьентоса (1964—1969), У. Бансера (1971—1978) и Л. Гарсия Месы (1979—1980) подвергались ею критике.

Прошедший в июне 1971 года III партийный съезд принял «Программные тезисы КПБ», указав на необходимость осуществления под руководством рабочего класса «народной антиимпериалистической революции с социалистической перспективой».

После свержения в августе 1971 года правительства Торреса и прихода к власти полковника У. Бансера КПБ вновь перешла на нелегальное положение. В ноябре того же года коммунисты вместе с рядом левых организаций сформировали Революционный антиимпериалистический фронт, который провозгласил своей целью борьбу с диктатурой, за установление народного правительства.

Находясь в подполье, в 70-е годы КПБ придерживалась курса на объединение демократических сил. После отмены запрета политических партий в 1978 году КПБ, Левое националистическое революционное движение и Левое революционное движение (MIR) создали коалицию «Демократическое народное единство» (ДНЕ; , UDP) или Фронт демократического и народного единства. В апреле 1979 года в легальных условиях состоялся IV съезд Компартии.

На президентских выборах в июне 1980 года победу одержал кандидат от ДНЕ Эрнан Силес Суасо, а компартия получила три места в Сенате и восемь в Палате депутатов. Однако вскоре произошёл новый государственный переворот, и захвативший власть генерал Гарсия Меса аннулировал итоги выборов и наложил запрет на деятельность политических партий. Во время его ультраправой диктатуры коммунисты, как и другие левые, подвергались жестоким преследованиям. Так, избранный вице-президент, секретарь ЦК КПБ Симон Рейес был отправлен в концлагерь «Мирафлорес».

В октябре 1982 года в стране была восстановлена демократия; КПБ поддержала новое правительство во главе с Силесом Суасой. Входившие в ДНЕ коммунисты получили два поста в кабинете министров (министра труда и министра горнорудной и металлургической промышленности). Неспособность правительства реализовать свою программу привёл к падению авторитета левых сил, в том числе и компартии.

В феврале 1985 года в Ла-Пасе прошёл V съезд КПБ, партию возглавил С. Рейес Ривера. На съезде произошёл раскол (во многом вызванный личными противоречиями, а также падением авторитета компартии в обществе): часть коммунистов создали отдельную Коммунистическую партию Боливии V съезда (лидер — Р. Барранечеа).

В том же году КПБ выступила инициатором создания Объединённого фронта народа (), на основе которого в 1989 году была образована коалиция «Объединённые левые» (ОЛ; , IU). Весь период с середины 1980-х характеризуется нахождением обеих компартий в ряде недолговечных блоков и коалиций с другими левыми организациями. На выборах 1989 Объединённая левая набрала всего 7,1 % голосов.

В 2003 году Национальный избирательный суд лишил Компартию Боливии статуса юридического лица по причине нарушения ею положения избирательного закона о наличии определенного минимума зарегистрированных членов, который КПБ не смогла набрать. Однако партия продолжила свою деятельность, будучи официально незарегистрированной.

С 1997 года КПБ сохраняет тесные отношения с партией «Движение к социализму» (MAS), выступала в поддержку его кандидатов на президентских выборах в июне 1997 и июне 2002 года.

На выборах президента 18 декабря 2005 года победил поддержанный коммунистами кандидат от MAS Эво Моралес.

Состоявшийся в июле 2006 года IX съезд КПБ выразил поддержку прогрессивным мерам нового правительства, в частности национализации газовых месторождений и усилиям по ликвидации неграмотности и предоставлению медицинских услуг бедным слоям населения. Съезд призвал народы Боливии, рабочих и крестьян, революционную молодёжь и интеллигенцию сплотиться для защиты национального единства и демократии под лозунгом «Против реакции, за единство народов и всеобщую революцию».

Организационная структура 
КПБ строится на основе принципа демократического централизма. Молодёжное крыло партии — Коммунистическая молодежь Боливии (, JCB). Печатный орган — газета «Unidad» («Единство»).

Руководители КПБ 
 Симон Рейес Ривера (1950 — ?)
 Марио Монхе Молина («Эстанислао») 1-й, генеральный секретарь КП Боливии (1954—1967)
 Хорхе Колле Куэто 1-й секретарь ЦК КП Боливии (1968—1985)
 Симон Рейес Ривера руководитель КП Боливии (1985—1987)
 Умберто Рамирес Карденас руководитель КП Боливии (с июля 1987)
 Маркос Домич Руис генеральный секретарь КП Боливии (1985—2003)
 Ибаньес Х. 1-й секретарь ЦК КП Боливии
 Игнасио Мендоса Писарро (2003—2008)

Литература 
 Латинская Америка: энциклопедический справочник. — М.: Советская энциклопедия, 1982.

Боливия
Бывшие политические партии Боливии